Indian Wells może odnosić się do różnych pojęć:
 Indian Wells (Arizona) – miejscowość (community) lub oddział plemienny (tribal chapter) w stanie Arizona, w Stanach Zjednoczonych, część rezerwatu Indian/Nacji Nawahów
 Indian Wells (Kalifornia) – miasto w stanie Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych
 Indian Wells (obszar niemunicypalny w Kalifornii) – obszar niemunicypalny w Hrabstwie Kern, w Kalifornii
 Indian Wells Masters, obecna oficjalna nazwa pod mianem sponsora: BNP Paribas Open, coroczny wielki turniej zawodowy tenisa ziemnego na kortach kompleksu tenisowego Indian Wells Tennis Garden (2000) w mieście Indian Wells w Kalifornii
 Dolina Indian Wells (Indian Wells Valley) – dolina położona na pustyni Mojave w Kalifornii